M14, amerikai gépkarabély
 M14, amerikai taposóakna
 Macchi M.14, első világháborús olasz vadászgép
 Miles M.14 Magister, brit kétüléses egyfedelű kiképzőgép
 Vegyenyejev M–14P, szovjet repülőgépmotor
 Messier 14, gömbhalmaz a Kígyótartó csillagképben.